Cristo benedicente – dipinto di Cima da Conegliano
Cristo benedicente – dipinto di Carlo Crivelli del 1471
Cristo benedicente – dipinto di Carlo Crivelli del 1472
Cristo benedicente – dipinto di Giovanni Bellini conservato al Kimbell Art Museum di Fort Worth
Cristo benedicente – dipinto di Giovanni Bellini conservato al Museo del Louvre a Parigi
Cristo benedicente – dipinto attribuito a un esponente dei Piazza
Cristo benedicente – dipinto di Raffaello Sanzio